Хорошев () — російське прізвище. Відомі носії:
 Хорошев Андрій Федорович — російський актор, режисер і сценарист
 Хорошев Микола Миколайович — український журналіст і суспільний діяч

Російські прізвища